Vienna kan henvise til flere stednavne:

 Wien - Vienna er det engelske navn for den østrigske hovedstad

 Canada
 Vienna, Ontario

 Frankrig
 Vienne, Isère

 USA
 Vienna, Alabama
 Vienna, Georgia
 Vienna, Galena, Idaho
 Vienna, Illinois
 Vienna, Indiana
 Vienna, Indianapolis, Indiana
 Vienna, Louisiana
 Vienna, Maine
 Vienna, Maryland
 Vienna Township, Genesee County, Michigan
 Vienna Township, Montmorency County, Michigan
 Vienna Township, Minnesota
 Vienna, Missouri
 Vienna, New York
 Vienna, Ohio
 Vienna, South Dakota
 Vienna, Virginia
 Vienna, West Virginia
 Vienna, Wisconsin